SPAW bezeichnet:

 Specially Protected Areas and Wildlife in the Wider Caribbean Region (SPAW), auch: SPAW-Protokoll, Teil des UNEP Caribbean Environment Programme

Abkürzung